Gminy w USA:
 Medicine (ang. Medicine Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Medicine (ang. Medicine Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Medicine (ang. Medicine Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam